Kallithea (Attica), gemeente in de bestuurlijke regio Attica, Griekenland
 Kallithea (Chalcidice), plaats op het Griekse schiereiland Chalcidice 
 Kallithea (Rhodos), gemeente op het Griekse eiland Rhodos